Szymanowska – jurydyka założona na północ od Nowej Warszawy w pierwszej połowie XVII wieku, obecnie w granicach Warszawy

Osoby o nazwisku Szymanowska lub o nazwisku rodowym Szymanowska

 Maria Szymanowska (1789–1831) – polska pianistka i kompozytorka
 Celina Szymanowska (1812–1855) – żona Adama Mickiewicza
 Zofia Szymanowska – pisarka, tłumaczka, popularyzatorka literatury iberoamerykańskiej

Zobacz też 
 Szymanowski